Dans le domaine militaire,  peut désigner :

France 
 236e division légère d'infanterie

URSS